Onze-Lieve-Vrouw-Sterre-der-Zeekapel (Broekhuizenvorst), een kapel in Broekhuizenvorst in de Nederlandse gemeente Horst aan de Maas
 Onze-Lieve-Vrouw-Sterre-der-Zeekapel (Hellebroek), een kapel in Hellebroek in de Nederlandse gemeente Beekdaelen
 Sterre-der-Zeekapel in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek (Maastricht) in de Nederlandse stad Maastricht
 Onze-Lieve-Vrouw-Sterre-der-Zeekapel (Plasmolen), een kapel in Plasmolen in de Nederlandse gemeente Mook en Middelaar
 Onze-Lieve-Vrouw-Sterre-der-Zeekapel (Simpelveld), een kapel in Simpelveld in de Nederlandse gemeente Simpelveld
 Onze-Lieve-Vrouw-Sterre-der-Zeekapel (Spaubeek), een kapel in Spaubeek in de Nederlandse gemeente Beek
 Onze-Lieve-Vrouw-Sterre-der-Zeekapel of Mariakapel (Termaar), een kapel in Termaar in de Nederlandse gemeente Eijsden-Margraten
 Onze-Lieve-Vrouw-Sterre-der-Zeekapel of Mariakapel (Trintelen), een kapel in Trintelen-Mingersborg in de Nederlandse gemeente Gulpen-Wittem
 Onze-Lieve-Vrouw-Sterre-der-Zeekapel (Vaesrade), een kapel in Vaesrade in de Nederlandse gemeente Beekdaelen
 Onze-Lieve-Vrouw-Sterre-der-Zeekapel of Mariakapel (Winthagen), een kapel in Winthagen in de Nederlandse gemeente Voerendaal